Venant du latin maximus qui veut dire le plus grand, Maxime est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 

 Une maxime est un précepte, un principe de conduite ou une règle morale.
 Exemple : Maximes de La Rochefoucauld
 Voir aussi proverbe, apophtegme, adage et aphorisme

Prénom 
 Maxime est un prénom épicène mais essentiellement masculin, fêté le 14 avril dans le calendrier des saints.

Personnalités 
 Marius Maximus, historien romain du 
 Maxime de Tyr, philosophe du 
 Maxime (fils de Maximin le Thrace), César de 235 à 238
 Maxime Pupien, empereur romain en 238
 Maxime, usurpateur romain de 383 à 388
 Maxime d'Éphèse, philosophe du 
 Maxime, usurpateur romain de 409 à 411
 Maxime de Madaure, rhéteur, grammairien latin fin du 
 Maxime Chabroud, plus connu sous le pseudonyme Amixem, est un Youtubeur.

Comédiens 
 Maxime Van Laer, dit Maxime, un humoriste français né le .

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir toutes les pages commençant par Maxime, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Maxime.

Personnalités religieuses 
Plusieurs personnages considérés comme saint par les chrétiens se sont appelés Maxime :
 sainte Maxime (), sainte et martyre
 

D'autres personnalités religieuses portent également ce prénom :
 Maxime de Jérusalem (), évêque de Jérusalem.
 Maxime de Turin, évêque de Turin vers 398, mort vers 420.
 Maxime d'Antioche, patriarche d'Antioche de 449 à 455.
 Maxime V de Constantinople, patriarche de Constantinople de 1946 à 1948.
 Maxime IV Sayegh, primat de l'Église grecque-catholique melkite de 1947 à 1967.
 Maxime V Hakim, primat de l'Église grecque-catholique melkite de 1967 à 2000.
 Maxime le Confesseur (), moine, théologien byzantin.

Nom de famille

Œuvres

Cinéma 
 Maxime, film français réalisé par Henri Verneuil en 1958.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme